

Astronomia 
 4477 Kelley – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Kelley – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Iowa, nella contea di Story

Onomastica 
 Kelley – variante maschile e femminile del nome proprio di persona inglese maschile e femminile Kelly

Persone 
 Abby Kelley Foster (1811-1887) – attivista statunitense
 Albert H. Kelley (1894-1989) – regista, sceneggiatore e aiuto regista statunitense
 Allen Kelley (1932-2016) – cestista statunitense
 Barry Kelley (1908-1991) – attore statunitense
 Charles Kelley (1981) – cantante statunitense
 David E. Kelley (1956) – produttore televisivo, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Dean Kelley (1931-1996) – cestista statunitense
 DeForest Kelley (1920-1999) – attore statunitense
 Devin Kelley (1986) – attrice statunitense
 Edward Kelley (1555-1597) – alchimista, glottoteta e medium inglese
 Elijah Kelley (1986) – attore, cantante e ballerino statunitense
 Harold Kelley (1921-2003) – sociologo e psicologo statunitense
 Joe Kelley (1871-1943) – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Josh Kelley (1980) – cantautore e musicista statunitense
 Larry Kelley (1915-2000) – giocatore di football americano statunitense
 Malcolm David Kelley (1992) – attore e cantante statunitense 
 Mike Kelley (1954-2012) – artista statunitense
 Mike Kelley – giocatore di football americano
 Mike Kelley – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Nathalie Kelley (1985) – attrice peruviana naturalizzata australiana
 Rich Kelley (1953) – cestista statunitense
 Rob Kelley (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Robby Kelley (1990) – sciatore alpino statunitense
 Ryan Kelley (1986) – attore statunitense
 Sheila Kelley (1961) – attrice cinematografica e attrice televisiva statunitense
 Tim Kelley (1986) – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino statunitense
 Tom Kelley (1919-1984) – fotografo statunitense
 Tre Kelley (1985) – cestista statunitense
 William Kelley (1929-2003) – sceneggiatore statunitense